Andrej Roebljov (schilder), een Russische iconenschilder
Andrej Roebljov (film), een in 1966 verschenen film over de bovengenoemde schilder
Andrej Roebljov (tennisser), een Russische tennisser